Оскар Эрнандес Перес (; родился 10 апреля 1978 года в Барселоне, Испания) — испанский профессиональный теннисист.
 победитель 1 турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец Оскара — Диего — директор банка, в возрасте трёх лет привел сына в теннис; мать — Пилар — домохозяйка; его сестру зовут Сандра.

Любимое покрытие — грунт; лучший удар — форхенд. Увлекается творчеством музыканта Хоакина Сабина, болеет за футбольный клуб Барселона.

Спортивная карьера 
В профессиональном теннисе с 1998 года. В 1999 году выиграл первый одиночный и парный турнир серии «фьючерс». В апреле 2003 года дебютировал на соревнованиях в рамках ATP-тура на турнире в Касабланке. В мае того же года выиграл дебютный титул на турнире серии «челленджер» в Бирмингеме. В июле вышел в четвертьфинал турнира ATP в Амерсфорте. В сентябре выиграл «челленджеры» в Генуе и Тегеране и впервые вошёл в Top100 одиночного рейтинга. В конце сентября Оскар выходит в четвертьфинал турнира в Палермо.

В январе 2004 года Эрандес дебютирует на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате Австралии. В начале марта того же года попадает в четвертьфинал на турнире в Акапулько, а в мае в Касабланке. Осенью 2004 года выиграл три «челленджера» (в Севилье, Барселоне и Сантьяго). В 2005 году выходит во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В июне выигрывает «челленджер» Брауншвейге, а виюле выходит в четвертьфинал на турнире в Бостаде. В начале сезона 2007 года на турнире в Винья-дель-Маре, выступая в парном разряде вместе с чилийцом Паулем Капдевилем, завоевал первый и единственный свой титул на турнирах ATP-тура. В феврале Эрнандес завоевал титул на «челленджере» в Флорианополисе. В апреле, обыграв Дмитрия Турсунова, Беньямина Беккера и Яркко Ниеминена выходит в четвертьфинал турнира в Барселоне. На Открытом чемпионате Франции 2007 года смог дойти до третьего раунд. Это результат является для него лучшим на турнирах серии Большого шлема. В июне побеждает на «челленджере» в Брауншвейге. В октябре достигает высшего для себя одиночного рейтинга — 48-го места.

В феврале 2008 года Оскар выходит в четвертьфинал турнира в Коста-де-Суипе. В апреле в Хьюстоне, обыграв на той же стадии Марди Фиша 6-2, 7-6(5), впервые вышел в полуфинал в одиночном разряде на турнире ATP. В мае испанец достиг четвертьфинала в Касабланке, а в июне в Варшаве. В июле ему удалось выйти в полуфинал в Амерсфорте. В октябре вышел в четвертьфинал на хардовом зальном турнире в Стокгольме. В феврале 2009 года, обыграв в первом раунде соотечественника Николаса Альмагро турнира в Буэнос-Айресе 6-2, 1-6, 6-3, по итогу дошёл до четвертьфинала. В мае той же стадии достигает в Эшториле, а на турнире в Кицбюэле достигает полуфинала. В июне в третий раз в карьере выигрывает «челленджер» в Брауншвейге. Эрнандес объявил о своем уходе из тенниса 22 июля 2011 года, однако в 2013 году выступил на некоторых турнирах серии «фьючерс» и «челленджер», а в 2014 году принял участие в квалификационном отборе на Открытом чемпионате Австралии.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (31)

Победы (21)

Поражения (10)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (39)

Победы (24)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Испании